Ez a lista a Süsü, a sárkány című bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái
Epizódjainaklistája